Минаж может означать:

Топоним 
 Минаж — название населённых пунктов в Казахстане:
 Минаж — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Минаж — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.

Псевдоним 
 Ники Минаж (род. 1982) — американская певица, рэпер, автор-исполнитель и актриса.